Brandini ist der Name von:

 Ciuto Brandini († 1345), Arbeiterführer in Florenz
 Tommaso Brandini (1730–1750), italienischer Bildhauer

Siehe auch:

 Brandin (Begriffsklärung)
 Brandtin
 Brandt